Lignerolles, commune française de l'Allier
 Lignerolles, commune française de la Côte-d'Or
 Lignerolles, commune française de l'Eure
 Lignerolles, commune française de l'Indre
 Lignerolles, commune française de l'Orne